Zawody pucharu świata w biathlonie w Ruhpolding były piątymi w sezonie 2009/2010 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje zostały rozegrane w dniach 13 – 17 stycznia. Zawodnicy rywalizowali w sprincie, biegu masowym oraz w sztafecie.

Pierwszego dnia rozegrane zostały sprinty kobiet. Zwyciężczynią została Szwedka Anna Carin Zidek pokonując Rosjankę Olgę Miedwiedcewą oraz Niemkę Magdalenę Neuner. Drugiego dnia rozegrano sprinty mężczyzn. Wygrał Norweg Emil Hegle Svendsen pokonując swojego rodaka Ole Einara Bjørndalena i Niemca Michaela Greisa.

Trzeciego dnia w biegach sztafetowych zwyciężyły Szwedki pokonując Rosjanki i Norweżki.

Czwartego dnia rozgrywano biegi masowe mężczyzn i kobiet. Wśród tych pierwszych tryumfował Norweg Emil Hegle Svendsen pokonując lidera Pucharu Świata Rosjanina Jewgienija Ustiugowa i Austriaka Simona Edera. U kobiet tryumfowała Szwedka Helena Jonsson wyprzedzając Niemki Simone Hauswald i Magdadlenę Neuner. 

Ostatniego dnia rozegrano sztafety mężczyzn. Zwyciężyła reprezentacja Rosji pokonując Norwegię i Austrię.

Program zawodów

Zestawienie zwycięzców

Mężczyźni

Kobiety

Sprinty - 13.01.2010, 14.01.2010

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszono 112 zawodników. Na starcie wycofał się  Lars Berger
Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 

Do zawodów zgłoszono 118 zawodniczek. Na starcie wycofały się  Marie-Laure Brunet,  Wang Chunli,  Ludmiła Ananko,  Selina Gasparin,  Sirli Hanni i  Līga Glazere
Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Sztafety - 15.01.2010, 17.01.2010

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszono 24 sztafety. Nikt się nie wycofał.
Wyniki:

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 

Do zawodów zgłoszono 21 sztafet. Na starcie wycofała się .
Wyniki:

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Biegi masowe - 16.01.2010

Mężczyźni 

Do zawodów zakwalifikowało się 30 zawodników. Nikt się nie wycofał.
Wyniki:

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 

Do zawodów zakwalifikowało się 30 zawodniczek. Zawodów nie ukończyła  Sandrine Bailly.
Wyniki:

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Przypisy 

Puchar Świata w biathlonie 2009/2010
2010 w Niemczech
Biathlon w Niemczech